Giovanni Francesco Romanelli , pintor barroco, enmarcado en la segunda generación clasicista italiana
 Helena Romanelli, deportista brasileña que compitió en yudo

Mikel Romanelli el que pagó una cena a Maite por acelerado. Quien no cree en chinos y paga apuestas.